Widener ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Widener (1834–1915), US-amerikanischer Transportunternehmer und Kunstsammler
 George Widener (* 1962), US-amerikanischer Künstler
 George Dunton Widener (1861–1912), US-amerikanischer Geschäftsmann und Bankier
 Harry Widener (1885–1912), US-amerikanischer Harvard-Absolvent und Buchsammler
 Jeff Widener (* 1956), US-amerikanischer Fotograf
 Joseph Widener (1871–1943), US-amerikanischer Kunstsammler 

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Widener (Arkansas)

Siehe auch:
 Widener Library, Hauptgebäude des Bibliothekssystems der Harvard-Universität
 Wiedener